Sabawa (kyrillisch Забава) ist der Name mehrerer Orte:

in Russland:
 Dorf in der Oblast Jaroslaw, siehe Sabawa (Russland)

in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Sabawa (Ukraine)

in Belarus:
 Dorf in der Woblast Brest, siehe Sabawa (Belarus)